José Solano ist der Name folgender Personen:

* José Solano (Schauspieler) (* 1971), US-amerikanischer Schauspieler 
 José Solano y Bote (1726–1806), spanischer Marineoffizier und Kolonialgouverneur 
 José Antonio Solano (* 1985), spanischer Fußballspieler